Sozusa steht für:

 Sozusa, früherer Name von Arsuf, Israel
 Sozusa, früherer Name von Apollonia (Kyrenaika), Libyen
 Titularbistum Sozusa in Palaestina
 Titularbistum Sozusa in Libya